L'expression Oscars du cinéma 2010 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 2010 et honorait des films sortis en 2009.

Pour les films sortis en 2010 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 2011.